Als Karpatenschreck werden oder wurden vor allem in der Umgangssprache der DDR folgende Fahrzeuge aus rumänischer Produktion bezeichnet:

  Die Lokomotive DR-Baureihe 119
  Der Kleinlastwagen TV 12